Брис Позе́ (, 17 июня 1965, Безансон) — французский композитор, пианист и клавесинист.

Биография 
Закончил Безансонскую консерваторию (1984), где кроме музыки изучал средневековую философию. В дальнейшем совершенствовался в барочной музыке, игре на старинных инструментах, музыкальной теории и истории музыкального теоретизирования.

В 1988 поступил в Парижскую консерваторию, учился у Жерара Гризе, посещал мастер-классы Анри Дютийё, Пьера Булеза, Брайана Фернихоу, Клауса Хубера, Карлхайнца Штокхаузена. Прошёл курс композиции у Франко Донатони в Сиене (1988—1991). В 1994—1996 по стипендии обучался в IRCAM у Тристана Мюрая, Филиппа Манури и др.

Творческая характеристика 
В основе музыки Позе — постоянный диалог с музыкальной традицией, композиторами прошлого (Куперен, Бах, Фробергер, Бетховен, Шуберт, Веберн). Он часто обращается к религиозным текстам (прежде всего — еретическим), алхимической символике (Атанасиус Кирхер), сочинениям философов от Эпикура до наших дней.

Избранные сочинения 
 Pluvia (Finis Gloriae Mundi II) для скрипки, виолончели и фортепиано (1989)
 Dictynna для сопрано и трех скрипок на XXI сонет Шекспира (1990)
 Six Canons для духового квартета (1991)
 Ljusare для скрипки и фортепиано (1992)
 Струнный квартет № 1 (1993)
 Huit Canons (Goldberg-Ausbreitungen) для гобоя д’амур, вибрафона и фортепиано (1993)
 Sepulcrum (Finis Gloriae Mundi III) для клавесина и оркестра (1994)
 De prolatione (canon) для перкуссии соло (1995)
 Струнный квартет № 2, «Несчастное сознание» (1995)
 In girum imus nocte et consumimur igni для контральто и 3 инструментов на тексты маркиза де Сада и Ги Дебора (1995)
 М для двух сопрано, контральто и двух инструментальных ансамблей на тексты Эпикура, Гольбаха, латинские тексты XIII в. (1996)
 Eleusis (An Hölderlin) для сопрано, кларнета и фортепиано на стихотворение Гегеля, посвященное Гёльдерлину (1997)
 Huit Canons для гобоя д’амур и ансамбля (1998)
 Eurydice для флейты (1998)
 De aeternitate для сопрано соло на латинский текст XIII в. (1998)
 Six Préludes для клавесина (1999)
 Fragments d’Héraclite, секстет (1999)
 Six Canons для оркестра (2001)
 Kontra-Sonate для фортепиано на тему Шуберта (2001)
 Café Leonhardt для ансамбля (2003, в соавторстве с И.Мундри)
 Die Vorüberlaufenden для флейты, бас-кларнета и виолончели (2004, в соавторстве с И.Мундри)
 Der Geograph (Symphonie IV) для фортепиано и оркестра (2006)
 Vita Nova (sérénades) для скрипки и ансамбля на текст Ролана Барта (2006)

Исполнители 
Произведения Позе исполняли Пьер-Ив Арто, Андреас Штайер, струнный квартет Диотима, Ensemble Intercontemporain, Klangforum Wien и др.

Примечания

Ссылки 
 На сайте IRCAM
 На сайте Современные композиторы
 Творческий портрет

Академические музыканты Франции